John Carmack, importante programmatore nel campo dei videogiochi e importante membro di id Software
Adrian Carmack, artista di videogiochi